FFL est un sigle qui peut signifier :
 Fédération féline luxembourgeoise, un registre d'élevage de chats de race du Luxembourg ;
 Flemish american Football League, une ligue néerlandophone de football américain en Belgique ;
 Forces françaises libres, les forces armées de la France libre, dissoutes le  pour former l'armée française de la Libération ;
 Fédération française de lutte ;
 Flat Flexible Loudspeaker, une nouvelle génération de haut-parleurs extrêmement fins (comme du papier) ;
 Fédération Française de la Lose ;
 Filetage (Utilisé en brasserie, etc.)

Code 
FFL est un code qui peut signifier :
 Centre radiomaritime français de Saint-Lys radio, dont c'est l'indicatif d'appel.

Code